Zdeněk Boháč je jméno a příjmení více významných osob:

 Zdeněk Boháč (historik) (1933–2001) – český historik a historický geograf
 Zdeněk Boháč (politik) (* 1958) – český politik a poslanec